Boneca — figura humana usada como brinquedo
Action figure — versão masculina das bonecas
Boneca inflável — apetrecho sexual
Boneca de massa — a versão feita em massa
Boneca de pano — a versão feita em tecido
Boneca de papel — versão popular de bonecas, em papel
Boneco de neve — figura feita em neve
Boneco palito — representação minimalista do ser humano em desenho com traços simples
Boneco de posto (ou boneco biruta), figura em plástico oco que é inflado por meio de ventilador
Bicho de pelúcia — boneco de pelúcia ou peluche; versão em forma de animal
Marioneta — boneco articulado que pode imitar movimentos humanos através de uma série de mecanismos
Fantoche — tipo de marioneta